Il doppio femminile  del Japan Open Tennis Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Alexia Dechaume-Balleret e Rika Hiraki erano le detentrici del titolo, ma solo la Hiraki ha partecipato in coppia con Amy Frazier.

La Frazier e la Hiraki hanno perso in finale 6–3, 4–6, 6–4 contro Naoko Kijimuta e Nana Miyagi.

Teste di serie
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (campionesse)
 Amy Frazier /  Rika Hiraki (finale)
 Catherine Barclay /  Lori McNeil (primo turno)
 Kristine Kunce /  Corina Morariu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1998